Стоян Кънев Стойчев е български актьор.

Биография 
Роден е в село Лисец, Ловешко на 13 юни 1926 г. През 1960 г. завършва ВИТИЗ.

Работил е във Военния театър.

Създал и ръководил „Естрадата на народната армия“ (1960-1964). Ръководител на самодейните състави на ЦДНА (1964-1967). Участва в редица концерти и хумористични програми.

Награди и отличия 
 Орден „Кирил и Методий“ – III степен (1968).
 Орден „Кирил и Методий“ – II степен (1971).
 Награда „за най-добро изпълнение на военна тема“ (1965).
 Награда „за най-добро изпълнение на военна тема“ (1970).
 Лауреат на национален конкурс на хумора (Плевен, 1967).
 Първа награда на национален конкурс за най-добро изпълнение на произведения на Алеко Константинов (Пазарджик, 1968).

Театрални роли 
 „Ивайло“ (Иван Вазов)
 „В ония дни“ (Павел Вежинов) – Ристо
 „Света Йоана“ (Бърнард Шоу) – Ла Тремуей

Телевизионен театър 
 „Заповед за убийство“ (1968) (Робърт Шекли) - Макс

Филмография

Външни препратки 
 
 Стоян Стойчев в КиноПоиск

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Хора от област Ловеч